Grüber oder Grueber ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Grueber (1847–1888), deutscher Genre-, Porträt- und Tiermaler
 Almuth Grüber (* 1981), deutsche Triathletin
 Arthur Grüber (1910–1990), deutscher Komponist und Dirigent
 Benno Grueber (1759–1796), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Benediktinerpater
 Bernhard Grueber (1807–1882), deutscher Architekt, Autor und Kunsthistoriker
 Erwin Grueber (1846–1933), deutsch-britischer Rechtswissenschaftler
 Heinrich Grüber (1891–1975), deutscher evangelischer Theologe
 Herbert Appold Grueber (1846–1927), britischer Numismatiker
 Jacques Grüber (1870–1936), französischer Glasmaler
 Jean-Jacques Grüber (1904–1988), französischer Glasmaler und Sohn von Jacques Grüber
 Johann Grueber (1623–1680), österreichischer Forschungsreisender und Missionar
 Katrin Grüber (* 1957), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Klaus Michael Grüber (1941–2008), deutscher Theater- und Opernregisseur
 Martin Grüber (1937–2021), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Michael Grüber (* 1955), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Kulturmanager
 Pankratius Grueber, deutscher Bildhauer und Maler (Fassmaler)
 Paul Gruëber (1852–1924), österreichischer Baumeister

Grueber steht für:
 (26355) Grueber